Мехди́ Ахме́дович Дака́ев () — российский чеченский боксёр и боец смешанного стиля. Чемпион организации по смешанным единоборствам «Fight Addict Championship». Победитель первого розыгрыша Кубка Монако по боксу. Серебряный призёр чемпионата NAGA (North American Grappling Association) по грэпплингу и победитель этого же чемпионата по джиу-джитсу. 5 декабря 2020 года Дакаев единогласным решением судей выиграл бой с Гаджи Рабадановым и стал чемпионом лиги EFC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов.

Титулы 
  Чемпион лиги Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе.
  Чемпион лиги Fight Addict Championship (FAC) в лёгком весе.

Таблица выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Чечни
Боксёры Чечни
Боксёры России